Альбертслунн () — город в Дании, административный центр коммуны Альбертслунн.

История 
В 1802 году французский граф Альбер де Ро де Рамсо де Тортонваль () бежал от Французской революции в Данию и в 1817 году приобрёл в этом районе ферму. Его сын, ставший владельцем земли после смерти графа, посадил здесь в 1840-х годах небольшую рощу, которая стала известна как «Роща Альбера», по-датски — «Альбертслунн».

После Второй мировой войны был разработан план развития пригородной зоны Копенгагена, и в 1960-х годах в этих местах по заранее разработанному плану был построен населённый пункт из домов малой этажности.

Города Дании
Альбертслунн (коммуна)